Ираклиевка — название населенных пунктов на Украине:

 Ираклиевка — село в Могилёв-Подольском районе Винницкой области.
 Ираклиевка — до 1945 г. название села Ониськово в Лиманском районе Одесской области.